Fujairah (emiraat), een van de Verenigde Arabische Emiraten
Fujairah (stad), de hoofdstad van dat emiraat